W Polsce
 Rokicie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Rokicie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Mochowo 
 Rokicie – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa
 Rokicie – część wsi Raszowa, w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Leśnica
 Rokicie – osiedle w Łodzi

 Inne
 Rokicie – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Obuchowo

 Zobacz też
 Nowe Rokicie